El Gran Premio de Austria de Motociclismo de 1993 fue la quinta prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 16 de mayo de 1993 en el Circuito de Salzburgring.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

</center>

1993
Grandes Premios de motociclismo 1993
Austria en 1993